Этиоло́гия ( «причина» +  «слово, учение») — раздел медицины, изучающий причины и условия возникновения болезней.

В профессиональной медицинской среде термин «этиология» употребляется также как синоним «причины» (например, «грипп — заболевание вирусной этиологии»).

Большинство причин известных к настоящему времени болезней было открыто и изучено в XX веке.

Классификация 
Выделяют следующие причины болезней:
 Механические (закрытые и открытые травмы, сотрясения и др.)
 Физические (высокая или низкая температура, электрический ток и др.)
 Химические (промышленные токсические вещества и др.)
 Биологические (действие болезнетворных бактерий, простейших, вирусов, грибков, прионов и их токсинов и др.)
 Психогенные, включая социальные (войны, дискриминация, урбанизация и др.)
 Генетические (наследственные)

Близкие термины 
Из-за близости терминов «этиология» и «патогенез» в медицине появился термин «этиопатогенез». Он определяет совокупность представлений о причинах и механизмах развития болезни. Широкого распространения этот термин не получил.

Следует упомянуть также:
 Этиологический фактор — причина, без которой болезнь никогда не разовьётся.
 Факторы риска — факторы, повышающие вероятность возникновения болезни.
 Саногенез — динамический комплекс защитных процессов, возникающих при воздействии на организм чрезвычайного раздражителя и направленных на восстановление нарушенных функций организма.

См. также 

 Диагностика
 Нозология
 Терапия (лечение)
 Патогенез

Примечания

Литература 
 
 

Нозология